Sant'Agostino est la forme italienne de saint Augustin, Augustin d'Hippone. Elle peut ainsi désigner :
 Sant'Agostino : une commune italienne d'Émilie-Romagne ;
 Sant'Agostino : une station du métro de Milan.

Sant'Agostino est également le nom de plusieurs églises en Italie :
 Église Sant'Agostino : église située dans la commune de Pérouse
 Église Sant'Agostino : église située dans la commune de Sienne ;
 Église Sant'Agostino : église située dans la commune de San Gimignano.
 Basilique Sant'Agostino de Rome

Autres 
 Polittico di Sant'Agostino, une peinture religieuse du Pérugin